Glockhaus kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Glockhaus (berg i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Landeck, 
 Glockhaus (berg i Österrike, Salzburg), 

Robotskapade Österrikeförgreningar